USS Thatcher je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Thatcher (DD-162) 
 USS Thatcher (DD-514)

Thatcher